Cheyenne County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Cheyenne County (Colorado)
 Cheyenne County (Kansas)
 Cheyenne County (Nebraska)